

Biografia 
Fu il figlio più anziano del faraone Cheope (2589 a.C. - 2566 a.C.) e della regina Meritites I, e fratellastro dei faraoni Djedefra e Chefren. Nacque forse durante il regno del nonno, re Snefru. Com'era costume diffuso nella famiglia reale egizia, Kauab sposò la propria sorella Hetepheres II: dalla loro unione nacquero la futura regina Meresankh III e i principi Duaenhor, Kaemsekhem e Mindjedef.

Kauab morì durante il regno del padre, quindi il successivo faraone fu Djedefra, che ne sposò la vedova Meresankh III. Si è tradizionalmente creduto che Djedefra abbia fatto assassinare Kauab, poiché il primo fu sepolto ad Abu Rawash e non nella grande necropoli reale di Giza. La piramide di Djedefra fu profanata, ma oggi si ritiene che ciò sia avvenuto durante il dominio romano dell'Egitto, più di 2500 anni dopo.

I titoli di Kauab furono: Officiante di Anubi, Sacerdote di Selkis, Figlio del Corpo del Re, Primogenito del Corpo del Re, Principe ereditario, "Conte", Unico compagno d'amore, Visir.

Note

Altri progetti